Hanns Kornberger (1868-1933) – architetto austriaco
 Zbigniew Kornberger (1911-1975) – ingegnere polacco
 Alfred Kornberger (1933-2002) – pittore e grafico austriaco
 Christoph Kornberger (1981) – sciatore austriaco